Александр Пшеничников:
 Пшеничников, Александр Александрович (род. 1984) — российский футболист, защитник.
 Пшеничников, Александр Иванович (1845 — ???) — русский священнослужитель, диакон, протоиерей, меценат и церковный историк.
 Пшеничников, Александр Фёдорович (род. 1946) — российский физик, профессор ПГНИУ, заслуженный деятель науки РФ (2011).